Crum se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie si se mai poate referi si la :

Crum este un trapper român care face parte din Cioata Records ( label faimos )

 Ethel Katherine Crum
 Howard Alvin Crum